

Localidades
Bagdá (Iraque)
Bagdad (Arizona)
Bagdad (Califórnia)
Bagdad (Flórida)
Bagdad (Kentucky)
Bagdad (Tâsmania)
Bagdad (Tamaulipas)

Outros
Baghdad (EP)

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música